Spider’s Web (singel)
 Spider’s Web (portal internetowy)